Franciaország
L’Hôpital, település Franciaországban, Moselle megyében
L’Hôpital-le-Grand, település Franciaországban, Loire megyében
L’Hôpital-sous-Rochefort, település Franciaországban, Loire megyében
L’Hôpital-le-Mercier, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
L’Hôpital-Saint-Blaise, település Franciaországban, Pyrénées-Atlantiques megyében
L’Hôpital-du-Grosbois, település Franciaországban, Doubs megyében
L’Hôpital-Saint-Lieffroy, település Franciaországban, Doubs megyében
L’Hôpital-d’Orion, település Franciaországban, Pyrénées-Atlantiques megyében

Egyéb
L’Hôpital-szabály, a határérték-számítás egyik módszeré